Айвенго ():

 Айвенго — роман Вальтера Скотта. Опубликован в 1819 году.
 Уилфред Айвенго — герой вышеобозначенного романа
 Айвенго (опера) — опера Артура Салливана.
  — город в Австралии.
 Айвенго (песня) — песня Натальи Гулькиной.

 Экранизации романа
 Айвенго (фильм, 1952) — приключенческий исторический костюмный фильм, начало трилогии, США, 1952 год. Режиссёр — Ричард Торп.
 Айвенго (фильм, 1982) — приключенческий фильм, США, 1982 год. Режиссёр — Дуглас Кэмфилд.
 Айвенго (фильм, 1997) — приключенческий сериал, Великобритания — США, 1997 год. Режиссёр — Стюарт Орм.

См. также 
 Баллада о доблестном рыцаре Айвенго — продолжение цикла фильмов о средневековой Англии, СССР, 1982 год. Режиссёр — Сергей Тарасов.
 Молодой Айвенго () — приключенческий фильм, Канада — Франция — Англия, 1995 год. Режиссёр — Ральф Томас.
 IvanHoe — шахматная программа из серии IPPOLIT.